

Plaatsen 
 Blankenstein (Noordrijn-Westfalen), een Ortsteil van de gemeente Hattingen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Blankenstein (Saksen), een Ortsteil van de gemeente Wilsdruff in de Duitse deelstaat Saksen
 Blankenstein (Thüringen), een Ortsteil van de gemeente Rosenthal am Rennsteig in de Duitse deelstaat Thüringen

Personen 
 Hermann Blankenstein, Duits architect
 John Blankenstein, Nederlandse voetbalscheidsrechter en activist
 Meindert Blankenstein, Nederlands atleet
 Marcus van Blankenstein, Nederlands journalist

Overig 
 Blankenstein (bedrijvenpark), bedrijvenpark te Meppel
 Kasteel Blankenstein in Hattingen (Noordrijn-Westfalen)

Zie ook 
Blankesteijn (doorverwijspagina)